Schmiersysteme (engl. Lubrication system) werden zur Schmierung von Kugellagern, Ketten und Linearführungen eingesetzt. Durch den Einsatz von automatischen Schmiersystemen wird eine erhöhte Effizienz und Arbeitssicherheit erreicht.

Allgemeines 
Generell wird zwischen manueller und automatischer Schmierung unterschieden. Die automatischen Schmiersysteme ermöglichen im Gegensatz zu der manuellen Schmierung eine permanente Versorgung mit dem richtigen Schmierstoff und der präzisen Menge. Dadurch werden Maschinen und Anlagen vor Korrosion und Verschleiß geschützt.

Funktionsweise 
Bei den automatischen Schmiersystemen befindet sich eine Säure (z. B. Zitronensäure) in einem Behälter, die von einer Membran umgeben wird. Zur Aktivierung des Systems wird eine Schraube eingeschraubt. Dabei fällt eine Tablette aus einer gesinterten ZnMo-Legierung in die Säure und wird von dieser zersetzt. Die Membrane dehnt sich schließlich durch das entstehende Gas aus und presst das Schmiermittel aus dem System.
Je nach Form der Schmierstelle wird der Schmierstoff schließlich über eine Bürste oder einen Pinsel auf die Schmierstelle abgegeben.

Damit die Schmierung in regelmäßigen Abständen stattfindet, wird ein Ölrückhalteventil eingesetzt. Bei diesen wird ab einem gewissen Druck das Ventil geöffnet und der Schmierstoff durch einen Schlauch über den Pinsel bzw. die Bürste auf das zu schmierende Objekt abgegeben.

Einsatzbereiche 
Die Einsatzbereiche von (automatischen) Schmiersystemen sind vielfältig:

 Automobilindustrie
 Bergbau / Tagebau
 Chemische Industrie
 E-Motoren, Pumpen, Kompressoren/Elektromotoren
 Förderanlagen
 Kraftwerke
 Lebensmittelindustrie
 Maschinenbau
 Maschinenelemente (z. B. Wälzlager)
 Schotterwerke
 Stahlindustrie
 Zementwerke
 Fahrtreppen

Literatur 
 Richard van Basshuysen, Fred Schäfer (Hrsg.): Handbuch Verbrennungsmotor. Grundlagen – Komponenten – Systeme – Perspektiven, 5. Auflage, B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden 2010, ISBN 978-3-8348-0699-4, S. 441–442.
 Josef Affenzeller, Heinz Gläser: Lagerung und Schmierung von Verbrennungsmotoren. Band 8, Springer Verlag, Wien 1996, ISBN 978-3-7091-7353-4, S. 54–56.

Weblinks 
 Schmiersystem QZ (abgerufen am 10. August 2018)
 Schmiersysteme (abgerufen am 10. August 2018)
 Automatisches Schmiersystem mit CAN-Steuergerät (abgerufen am 10. August 2018)
 HOCHLEISTUNGS-SCHMIERSYSTEM (abgerufen am 10. August 2018)
 Linearführungen Schmiersystem (abgerufen am 10. August 2018)

Schmierung